Maréchal de Biron peut désigner l'une des personnalités suivantes de la famille de Gontaut et des marquis ou ducs de Biron :
 Armand de Gontaut-Biron (1524-1592), maréchal de France ;
 Charles de Gontaut-Biron (1562-1602), maréchal de France, duc de Biron ;
 Charles Armand de Gontaut-Biron (1663-1756), maréchal de France ;
 Louis Antoine de Gontaut-Biron (1700-1788), maréchal de France, duc de Biron.

Homonymie de patronyme
Maison de Gontaut-Biron
Biron